Са́на Лу () — американский эпидемиолог, медицинский антрополог и правовед, специалист в области оценок риска и профилактики ВИЧ-инфекции, насилию в семьях иммигрантов и маргинализованных сообществ, по сексуальным, этническим и расовым меньшинствам, лицам с тяжёлыми психическими заболеваниями, по  и вопросам биоэтики при проведении исследований с участием . Одна из авторов и научных редакторов энциклопедических изданий «Энциклопедия здоровья женщин», «Энциклопедия возрастного и общественного здоровья», «Энциклопедия здоровья иммигрантов», «Энциклопедии биоэтики» и «Справочника здоровья иммигранта».

Биография 

Получила бакалавра гуманитарных наук по социальному обеспечению и магистра гуманитарных наук по среднему образованию в , магистра естественных наук по социальному администрированию в  Кейсовского университета Западного резервного района, магистра философии по эпидемиологии в Университете штата Калифорния в Сан-Диего (тема диссертации «Употребление алкоголя, кокаина и марихуаны как факторы риска развития серопозитивности к ВИЧ и различных последствий у гомосексуальных мужчин»), доктора права в  , доктора философии по эпидемиологии в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (тема диссертации «Влияние медицинского страхования на последствия для здоровья и использование медицинских услуг среди ВИЧ-инфицированных пациентов») и доктора философии по медицинской антропологии в Кейсовском университете Западного резервного района.

Занималась частной юридической практикой в области иммигрантского права и , работала старшим адвокатом Сан-Диегского общества правовой помощи и была председателем отдания  в Сан-Диего.

В 1999 году была лектором по программе Фулбрайта, занимаясь развитием эпидемиологии и научной этики в Ясском университете.

Профессор кафедры биоэтики, профессор кафедры народонаселения и количественных наук о здоровье, профессор кафедры психиатрии  Кейсовского университета Западного резервного района.

В 2008 году в «Новой семинарии» ( получила посвящение межрелигиозного служителя () и наряду с преподавательской деятельностью проводит в Кейсовском университете Западного резервного района   бракосочетания.

Научные труды

Монографии 

 Loue S. Forensic Epidemiology: A Comprehensive Guide for Legal and Epidemiology Professionals. , 1999. — 195 p.
 Loue S. Legal and Ethical Aspects of HIV-Related Research. — Springer Science & Business Media, 2002. — 260 p. ISBN 9781475785586
 Loue S. Diversity issues in substance abuse treatment and research. — New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003. — xi, 229 p. ISBN 0306477750
 Loue S. Intimate Partner Violence: Societal, Medical, Legal, and Individual Responses. — Springer Science & Business Media, 2006. — 199 p.
 Loue S. Assessing Race, Ethnicity and Gender in Health. — Springer Science & Business Media, 2006. — 152 p.
 Sana Loue, Linda S. Lloyd, Daniel J. O'Shea Community Health Advocacy. — Springer Science & Business Media, 2007. — 171 p.
 Loue S. Gender, Ethnicity, and Health Research. — Springer Science & Business Media, 2007. — 195 p.
 Sana Loue, Earl C. Pike Case Studies in Ethics and HIV Research. — Springer Science & Business Media, 2007. — 171 p.
 Loue S. Diversity Issues in Substance Abuse Treatment and Research. — Springer Science & Business Media, 2007. — 229 p.
 Loue S. Textbook of Research Ethics: Theory and Practice. — Springer Science & Business Media, 2007.  — 256 p.
 Loue S. The Transformative Power of Metaphor in Therapy. — , 2008. — 169 p.
 Mentoring Health Science Professionals. — , 2010. — 256 p.
 Loue S. My Nerves Are Bad: Puerto Rican Women Managing Mental Illness and HIV Risk. , 2011. — 240 p.
 Loue S. Therapeutic Farms: Recovery from Mental Illness. — Springer Science & Business Media, 2013. — 113 p.
 Loue S. Case Studies in Forensic Epidemiology. — Springer Science & Business Media, 2013. — 203 p.
 Loue S. Understanding Theology and Homosexuality in African American Communities. — Springer Science & Business Media, 2013. — 107 p.
 Loue S. Legal Issues in Social Work Practice and Research. — Springer Science & Business Media, 2018. — 327 p.
 Loue S. Case Studies in Society, Religion, and Bioethics. — Springer Science & Business Media, 2020. — 268 p.

Энциклопедии и справочники 

 Homicide // Encyclopedia of Bioethics / ed. . — , 2004. — 3062 p.
 Encyclopedia of Women's Health / Sana Loue, Martha Sajatovic, eds. — Springer Science & Business Media, 2004. — 710 p. — ISBN 978-0-306-48073-7.
 Encyclopedia of Aging and Public Health / Sana Loue, Martha Sajatovic, eds. — Springer Science & Business Media, 2008. — 843 p. — ISBN 978-0-387-33753-1
 Encyclopedia of Immigrant Health / Sana Loue, Martha Sajatovic, eds. — Springer Science & Business Media, 2012. — 516 p. — ISBN 978-1-4419-5655-2 
 Mental Health Practitioner's Guide to HIV/AIDS. — Springer Science & Business Media, 2012. — 456 p.
 Handbook of Immigrant Health. — Springer Science & Business Media, 2013. — 654 p.
 Handbook of Religion and Spirituality in Social Work Practice and Research. — Springer Science & Business Media, 2017. — 397 p.

Статьи 

 Loue S. Homosexuality and immigration law: A re- examination. // Journal of Psychiatry and Law. 1990. Vol. 18. P. 109–135. 
 Loue S. Access to health care and the undocumented alien. //  1992. Vol. 13(3). P. 271-332. , 
 Loue S., Lurie P., Lloyd L. S. Ethical issues raised by needle exchange programs. // . 1995. Vol. 23(4). P. 382-388. , 
 Loue S., Okello D., Kawuma M. Research bioethics in the Ugandan context: a program summary. // . 1996. Vol. 24(1). P. 47-53. , .
 Loue S. Transsexualism in Medicolegal Limine: An Examination and a Proposal for Change // Journal of Psychiatry and Law. 1996. Vol. 24 (1). pp. 27-51. 
 Loue S., Okello D. Research bioethics in the Ugandan context. II: Procedural and substantive reform. . 2000. Vol. 28 (2). P. 165-73. , 
 Loue S. Legal and Epidemiological Aspects of Child Maltreatment: Toward an Integrated Approach // . 1998. 19 (4). P. 471–502. , 
 Loue S. Intimate partner violence. Bridging the gap between law and science. //  2000. 21(1):1-34. , 
 Allan S., Loue S., Markel H., Scott C. Interdisciplinary contributions to public health law. // . 2004. Vol. 32(4). P. 92-96. , 
 Loue S Community health advocacy // . 2006. Vol. 60. № 6. P. 458-463. 
 Loue S. Sandplay therapy: Identity, diversity, and cultural humility. // Journal of Sandplay Therapy 2012; 21(2).
 Loue S., Daugherty B., Heaphy E., Mendez N., Sajatovic M. The co-occurrence of mental illness and high HIV-risk in a sample of African American men who have sex with men: Findings and implications. // Journal of HIV/AIDS & Social Services 2012; 11: 233-247. 
 Loue S. Ethical issues in a study of bipolar disorder and HIV risk among African-American men who have sex with men: case study in the ethics of mental health research. //  2012; 200(3):236-241. , 
 Loue S. Parentally-mandated religious healing for children: A therapeutic jurisprudence approach. // Journal of Law and Religion. 2012. Vol. 27(2). P. 397-422. 
 Weine S. M., Bahromov M., Loue S., Owens L. Trauma exposure, PTSD and HIV sexual risk behaviors among labor migrants from Tajikistan. //  2012. Vol. 16(6): 1659-1669. , 
 Loue S. Is There a Universal Understanding of Vulnerability? Experiences with Russian and Romanian Trainees in Research Ethics // . 2013. Vol. 8 (5). pp. 17-27. 
 Strosberg M. A., Gefenas E., Loue S., Philpott S. Building research ethics capacity in post-communist countries: experience of two Fogarty training programs. // . 2013. 8 (5). P. 28-39. , 
 Loue S, Loff B. Mentoring international research ethics trainees: identifying best practices. // . 2013. Vol. 8(5). P. 52-58. , 
 Loue S. The Impact of a Research Ethics Training Program: Romania as a Case Study // . 2014. Vol. 9 (5). pp. 46-55. 
 Loue S., Loff B. Teaching Vulnerability in Research: A Study of Approaches Utilized by a Sample of Research Ethics Training Programs. // . 2019. 14(4). P. 395-407. ,

Научная редакция 

 Health Issues Confronting Minority Men Who Have Sex with Men. / ed. Sana Loue. — Springer Science & Business Media, 2007. — 260 p. 
 Determinants of Minority Mental Health and Wellness / Sana Loue, Martha Sajatovic, eds. — Springer Science & Business Media, 2008. — 396 p.
 Expressive Therapies for Sexual Issues: A Social Work Perspective. — Springer Science & Business Media, 2008. — 239 p.
 Sexualities and Identities of Minority Women. — Springer Science & Business Media, 2009. 171 p.
 Ethical Issues in Sandplay Therapy Practice and Research / ed. Sana Loue. — Springer Science & Business Media, 2015. — 101 p.

Примечания

Ссылки 
 Gladys Haddad SJI Leadership Team "Stewards of Social Justice" Sana Loue Part 1 // CWRU, 17.08.2011
 Interview of Dr. Sana Loue, Vice Dean for Faculty Development, CWRU School of Medicine; Professor, Bioethics. // Social Justice Institute at CWRU, 17.07.2017

Антропологи США
Эпидемиологи США
Правоведы США
Исследователи ВИЧ/СПИДа
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Университета Кейс Вестерн Резерв
Преподаватели Университета Кейс Вестерн Резерв
Авторы энциклопедий и словарей
Юристы США
Адвокаты США
Выпускники университета штата Калифорния
Стипендиаты Фулбрайта